Миньковский — фамилия. Известные носители:
 Миньковский, Абрам Харитонович (1900—1988) — советский оториноларинголог.
 Миньковский, Александр Захарьевич (1900—1979) — советский хоровой дирижёр.
 Миньковский, Борис Давыдович (род. 1956) — украинский тренер по велоспорту.
 Миньковский, Генрих Михайлович (1923—1998) — советский юрист, правовед.
 Миньковский, Зиновий Аронович (род. 1924) — советский шахматист.